De 25 meter pistool voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op dinsdag 9 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Kim Jang-mi uit Zuid-Korea, die haar titel in Rio de Janeiro verdedigde, maar de finale misliep. De wedstrijd bestond uit drie rondes, een kwalificatieronde, een halve finale en een finaleronde. Bij de kwalificaties schoot elke deelnemer zestig kogels met een pistool op vijfentwintig meter afstand van het doelwit. Per schot liep de score op tot maximaal 10. In de halve finales plaatsten de twee beste schutters zich voor de gouden finale; de nummers drie en vier gingen op voor het brons.

Uitslagen

Kwalificatieronde

Halve finale

Finales  

Vrouwen 25 pistool